Perunu - een Slavische god
Perun (motorfiets) - een Tsjechisch historisch motorfietsmerk